Samantha Stosur e Shuai Zhang erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare con partner diverse. Stosur ha fatto coppia con Latisha Chan, mentre Zhang ha fatto coppia con Ena Shibahara, ma entrambe sono state sconfitte rispettivamente nel primo e nel secondo turno da Anna Danilina e Beatriz Haddad Maia.

In finale Ljudmyla Kičenok e Jeļena Ostapenko hanno sconfitto Nicole Melichar-Martinez e Ellen Perez con il punteggio di 7-6(5), 6-3.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (semifinale)
  Barbora Krejčiková /  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Ena Shibahara /  Shuai Zhang (secondo turno)
  Coco Gauff /  Jessica Pegula (ritirate)

  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (quarti di finale) 
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (semifinale) 
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (Campionesse) 
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)

Wildcard 

  Jessie Aney /  Ingrid Neel (secondo turno)

  Caty McNally /  Taylor Townsend (primo turno)

Ranking protetto 

  Latisha Chan /  Samantha Stosur (primo turno)

  Kirsten Flipkens /  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Alternate 

  Ekaterina Aleksandrova /  Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)

  Caroline Garcia /  Petra Martić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2022